Dr. Jekyll og Mr. Hyde kan henvise til

 Dr. Jekyll og Mr. Hyde, en kortroman af Robert Louis Stevenson
 Dr. Jekyll og Mr. Hyde (person), de to navne for hovedpersonen i roman

 Dr. Jekyll og Mr. Hyde (film fra 1908), en amerikansk stumfilm baseret på romanen
 Dr. Jekyll og Mr. Hyde (film fra 1931), en amerikansk filmatisering af romanen